Tello steht für:

 den heutigen Namen der antiken Stadt Girsu
 Tello (Kolumbien), eine Gemeinde in Huila, Kolumbien
 Tello (Drohne), eine Flugdrohne der Firma Ryze Robotics
 Tello (Bischof) († 773?), Bischof von Chur
 Tello, Künstlername von Josep Tello González (* 1940), spanischer Comiczeichner

Tello ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Tello (* 1996), kolumbianischer Fußballspieler
 Cristian Tello (* 1991), spanischer Fußballspieler
 Facundo Tello (* 1982), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Germán Tello (* 1963), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge Ramos Tello († 2021), mexikanischer Fußballspieler

 Julio Tello (1880–1947), peruanischer Mediziner, Anthropologe und Archäologe
 Rafael J. Tello (1872–1961), mexikanischer Komponist
 Rodrigo Tello (* 1979), chilenischer Fußballspieler
 Sebastian Castro-Tello (* 1987), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Telo
 Tellow, Ortsteil von Warnkenhagen
 Thello, ein französisches Eisenbahnverkehrsunternehmen